The Gathering:
 The Gathering — голландский музыкальный коллектив.
 The Gathering — первый альбом израильской группы Infected Mushroom.
 The Gathering — альбом группы Testament.